Дісна — місто у Вітебській області Білорусі
 Дісна — річка в Білорусі, ліва притока річки Західна Двіна